Рио-Кларо () — город в регионе Майаро — Рио-Кларо на острове Тринидад в Тринидаде и Тобаго. Крупный торговый центр для юго-восточной части острова.

История 
Город именован по ручью, которому испанцы в 1770-х годах дали название Рио-Кларо. Город возник на месте гостевого дома, построенного в 1850-х годах для отдыха на пути из Мишен (ныне Принцес-Таун) в Майаро. Плантаторы, обосновавшиеся здесь для выращивавшия какао, начали называть место по названию ручья. В 1914 году после прокладки сюда линии Тринидадской правительственной железной дороги название было закреплено официально.

Климат 
Май является самым тёплым месяцем года, средняя температура в среднем 26,7 °C. Наиболее холодный — январь — 24,8 °C. Меньше всего осадков выпадает с февраля по апрель, месячная норма варьируется от 81 до 88 мм. В ноябре и июне выпадает наибольшее количество месячных осадков — 283 и 281 мм, соответственно.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживали 3821 человек: мужчин — 1951, женщин — 1870.

На 15 мая 2000 года население составляло 3305 человек.

Леса 
В 1930-х здесь остались тропы после массовых лесозаготовок, что дало доступ вглубь леса охотникам и рыбакам. Наибольшей популярностью среди охотников пользуются броненосцы и агути

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
  George grew up and attended schools in the area.

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго